Saltazaury (Saltasauridae) – rodzina zauropodów z grupy tytanozaurów (Titanosauria), definiowana jako najwęższy klad obejmujący Opisthocoelicaudia skarzynskii i Saltasaurus loricatus. Ponieważ stopień pokrewieństwa między różnymi rodzajami tytanozaurów pozostaje niepewny, nie można jednoznacznie stwierdzić, jakie rodzaje poza Opisthocoelicaudia i Saltasaurus można zaliczyć do tej rodziny. Z niektórych analiz kladystycznych wynika, że była to niewielka rodzina obejmująca kilka rodzajów tytanozaurów żyjących w późnej kredzie na terenach dzisiejszej wschodniej Azji (Opisthocoelicaudia), Ameryki Północnej (Alamosaurus) i Południowej (Saltasaurus, Neuquensaurus, Rocasaurus, być może Bonatitan). Inne analizy sugerują, że była to duża rodzina, której przedstawiciele żyli już we wczesnej kredzie i która miała swych przedstawicieli także na obszarach dzisiejszej Europy, Afryki i Indii.

 Drzewo zgodności według Curry Rogers (2005) wygenerowane na podstawie 200 000 najbardziej oszczędnych drzew metodą konsensusu Adamsa

 Kladogram Saltasauridae według Calvo i współpracowników (2007)

 Drzewo zgodności według Csikiego i współpracowników (2010) wygenerowane na podstawie 200 000 najbardziej oszczędnych drzew metodą majority rule consensus, w oparciu o zmodyfikowaną macierz danych z analizy Curry Rogers (2005)

Przypisy